A Primeira Divisão de 1955-56 foi a 22.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14. O FC Porto foi o vencedor do campeonato, foi o quarto título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
José Águas, futebolista português de origem angolana, jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 28 golos.

Promoções e despromoções 1956/1957

Despromovidos à Segunda Divisão 1956/1957
 Sporting de Braga
Promovidos a Primeira Divisão 1956/1957
 Oriental

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1955 em Portugal
Futebol de 1956 em Portugal
1955–56